Кастељон може да се односи на:

Шпанија
 Кастељон де ла Плана, главни град валенсијанске провинције Кастељон у Шпанији
 Провинција Кастељон, провинција у Валенсијанској Покрајини, Шпанија
 Кастељон де Ампуријас, град каталонске провинције Ђирона у Шпанији
 Кастељон де Ругат, град валенсијанске провинције Валенсија у Шпанији
 Виљануева де Кастељон, град валенсијанске провинције Валенсија у Шпанији